Contea di Northampton o Northampton County è la denominazione delle seguenti contee:

Stati Uniti
 Contea di Northampton (Carolina del Nord)
 Contea di Northampton (Pennsylvania)
 Contea di Northampton (Virginia)

Australia
 Contea di Northampton (Australia)